Бодра́к (Бадра́к; , ) — река в Крыму, левый приток Альмы, длиной около 17,0 километров с площадью бассейна 74,4 км², уклон реки 20,7 м/км, у реки 10 притоков. Среднемноголетний сток, измеренный на гидропосте Трудолюбовка — 0,08 м³/сек, в устье — 0,099 м³/сек.

Название 
Этимология названия Бодрак точно не установлена. Согласно основной версии река получила имя от названия тюркского родо-племенного объединения Бадрак (роды с таким или очень близким названием существуют у ряда тюркских народов: ногайцев, акногайцев, казахов, башкир, туркмен). Другое предположение возводит название к слову бадрак, в переводе — плохой, ленивый работник (так, например, степные ногайцы обзывали предгорных татар). Ещё одна версия связывает название с древнетюркским словом будрак, имеющим значение «раздольный», «вольготный».

География 

Бодрак — самый длинный и многоводный приток Альмы. Начинается на западных склонах хребта Азапсырт, на высоте около 400 метров и протекает по территории Бахчисарайского района. Впадает слева в Альму в среднем течении, в 39,0 км от устья, на пересечении речной долины с продольной впадиной между Внешней и Внутренней грядами Крымских гор у пгт Почтовое.
Питается река из карстовых источников, дебет которых сильно зависим от общего количества осадков. Паводки связаны с весенним таянием снегов в горах и ливнями, во время которых сток увеличивается в сотни раз. Редко, но случаются сели. Водоохранная зона реки установлена в 50 м.

Притоки 
Согласно справочникам, Бодрак притоков не имеет. На современных картах левый приток, протекающий через Прохладное «полуофициально» назван Узеньчик ( — речка). На картах 1836 и 1842 года подписан, как овраг Мендер, как и у Николая Рухлова, в труде «Обзор речных долин горной части Крыма» 1915 года. Также исследователь отмечает балку Шары, в которую, вместе с Мендером, исовокупно поставляли 74 980 вёдер воды в сутки. Левый приток Шари также обозначен на картах 1836 и 1842 года, ещё в 1836 году подписаны правые овраги Бакла, Джадаир, Кересы Тарап, Кермен Арасы, Сарадан дересы и левые Чах-Махлы и Хуш джилга. У Рухлова также описана балка Ямарчик, питающаяся в деревне Русский Мангуш несколькими фонтанами общим дебетом около 20000 вёдер в сутки. Кроме того, на подробных картах в верховьях Бодрака подписаны балки Кугульницкия Яр, Копейкин Яр и Писарев Яр.

Исторические известия 
Впервые река упомянута как Бадак в 1666 году у Эвлии Челеби в Книге путешествия. Пётр Паллас в 1794 году отмечал опасность реки, особенно по глубоким ямам, образующимся в подвижном ложе и речным потокам, впадающим из боковых долин, во время разливов, связанных с ливнями.
На Бодраке расположены сёла Бахчисарайского района: Прохладное, Трудолюбовка, Скалистое и Новопавловка.

Геология 
Долина Бодрака, лежащая в пределах Второй горной гряды, сложена верхнемеловыми мергелями и известняками, прикрытыми среднепалеогеновыми нуммулитовыми известняками. В раннеюрское время в результате прогибов в земной коре в районе нынешних верховьев Бодрака возникали разрывы, уходившие вглубь Земли. Через них на поверхность проникала магма. В долине реки находится один из трёх выходов вулканических пород (базальты) — бодракский субвулканический комплекс возрастом 160—175 млн лет.

Мшанковые известняки долины оказались отличным строительным материалом, и их добыча ведётся с древних времён. До революции камень, добываемый в районе села Трудолюбовка, называли бодракским, в наше время он известен как альминский.

Ещё в начале четвертичного периода Бодрак не впадал в Альму, а сам тёк к морю, Альма же протекала по долине нынешнего Западного Булганака. Позже, вместе с общим подъёмом Крымского полуострова, произошло изменение течения Альмы, и река устремилась в бывшую бодракскую долину.

Примечания

Литература 
 

Бассейн Альмы
Реки Бахчисарайского района